Mulinum valentini är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Luigi Carlos Luis Spegazzini. Mulinum valentini ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
valentini